Bone Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bone Hill (Arkansas)
 Bone Hill (Missouri)
 Bone Hill (Texas)